Okręty US Navy o nazwie USS  "Tarpon", pochodzącej od ryby z rzędu tarponokształtnych:
Pierwszy "Tarpon" był okrętem podwodnym typu C, który został przemianowany na "C-3".
Drugi "Tarpon" (SS-175) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który służył w czasie II wojny światowej.
Tarpon